И́горь Ильи́н: Ильин, Игорь Иванович (1931—2016) — советский украинский учёный, д. мед. н., Заслуженный деятель науки и техники УССР, ректор Одесского мединститута имени Н. И. Пирогова.
 Ильин, Игорь Ростиславович (род. 1924) — участник Великой Отечественной войны, механик авиационного полка «Нормандия-Неман».
 Ильин, Игорь Павлович (1909— после 1967) — русский советский композитор, театральный, музыкальный и музейный деятель СССР.